Joseph Sommer ist der Name folgender Personen:

* Joseph Sommer (Fabrikant) (1866–1928), Schweizer Fabrikant 
 Joseph Sommer (Bildhauer) (1876–??), deutscher Bildhauer und Architekt 

Siehe auch:
 Josef Sommer